Ратиев (Ратишвили)